Gramenz ist der deutsche Name folgender Orte in Polen: 

 Gramenz, ehemals im Kreis Bütow, Dorf in der Woiwodschaft Pommern; siehe: Grzmiąca (Bytów)
 Gramenz, ehemals im Kreis Neustettin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Grzmiąca (Powiat Szczecinecki)

Gramenz ist der Familienname folgender Personen: 

 Harald Gramenz (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Juliane Gramenz (* 1984), deutsche Volleyballspielerin
 Karl Gramenz (1889–1936), deutscher Maschinenbauingenieur und Normungsexperte
 Tom Gramenz (* 1991), deutscher Schauspieler